Арберешки језик, језик којим говоре Арбереши у Италији
 , мањина у Италији албанског порекла